Chongqing Airlines () — китайская авиакомпания со штаб-квартирой в городе Чунцин (КНР), работающая в сфере внутренних пассажирских перевозок по материковой части Китая.

Портом приписки авиакомпании и её главным транзитным узлом (хабом) является международный аэропорт Чунцин Цзянбэй.

История 
Chongqing Airlines была основана 16 июня 2007 года как совместное предприятие авиакомпании China Southern Airlines (60 %) и чунцинской компании «Chongqing Municipal Development & Investment Company» (40 %). 4 июля следующего месяца перевозчик получил сертификат эксплуатанта CAAC.

8 июля 2007 года авиакомпания начала операционную деятельность, совершив свой первый рейс из Чунцина в шанхайский международный аэропорт Пудун.

В 2008 году штат перевозчика составлял 402 сотрудника.

Маршрутная сеть 
В январе 2016 года маршрутная сеть регулярных перевозок авиакомпании Chongqing Airlines охватывала следующие пункты назначения:

 Китайская Народная Республика
 Пекин — международный аэропорт Шоуада
 Чанша — международный аэропорт Чанша Хуанхуа
 Чунцин — международный аэропорт Чунцин Цзянбэй (хаб)
 Дали — аэропорт Дали
 Фучжоу — международный аэропорт Фучжоу Чанлэ
 Гуанчжоу — международный аэропорт Гуанчжоу Байюнь
 Гуйлинь — международный аэропорт Гуйлинь Лянцзян
 Ханчжоу — международный аэропорт Ханчжоу Сяошань
 Харбин — международный аэропорт Харбин Тайпин
 Цзинань — международный аэропорт Цзинань Яоцян
 Цзючжайгоу — аэропорт Сунпань Цзючжай Хуанлун
 Куньмин — международный аэропорт Куньмин Чаншуй
 Лицзя — аэропорт Лицзян Саньи
 Чэнгуань — аэропорт Гонггар
 Манши — аэропорт Манши Дэхун
 Наньчан — международный аэропорт Наньчан Чанбэй
 Нанкин — международный аэропорт Нанкин Лукоу
 Нинбо — международный аэропорт Нинбо Лишэ
 Цяньцзян (Чунцин) — аэропорт Цянцзян Улиншань
 Санья — международный аэропорт Санья Фэнхуан
 Шанхай — международный аэропорт Шанхай Пудун
 Шангри-Ла (Дечен-Тибетский автономный округ) — аэропорт Дицин Сянгэлила
 Шэньчжэнь — международный аэропорт Шэньчжэнь Баоань
 Тэнчун — аэропорт Тэнчун Тофэн
 Вэньчжоу — международный аэропорт Вэньчжоу Юнцян
 Ухань — международный аэропорт Ухань Тяньхэ
 Сямынь — международный аэропорт Сямынь Гаоци
 Сишуанбаньна-Дайский автономный округ — аэропорт Сишуанбаньна Гаса
 Таиланд
 Бангкок — международный аэропорт Суваннапум

Флот 

В октябре 2016 года воздушный флот авиакомпании Chongqing Airlines составляли следующие самолёты:

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт авиакомпании Chongqing Airlines 

Авиакомпании Китая
Компании Чунцина
China Southern Airlines